La palabra perales, plural de peral —árbol frutal conocido científicamente como pyrus communis—, tiene varios usos como nombre propio:

Medio físico 
España
Perales, río de la Comunidad de Madrid.
Perales, río de las provincias de Burgos y Soria.

Topónimos 
España
Perales, municipio de la provincia de Palencia, en Castilla y León.
Perales del Alfambra, municipio de la provincia de Teruel, en Aragón.
Perales de Milla, localidad perteneciente al municipio de Quijorna, en la Comunidad de Madrid.
Perales del Puerto, municipio de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
Perales del Río, localidad perteneciente al municipio de Getafe, en la Comunidad de Madrid.
Perales de Tajuña, municipio de la Comunidad de Madrid.
Chile
Perales, localidad de la comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble.
Los Perales, estación del ferrocarril Talcahuano a Chillán y Angol.
Los Perales, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Provincia del Huasco, Región de Atacama.

Personas 
Es también un apellido que identifica a varias personas célebres:
Vania Perales, actriz mexicana.
Alfonso Perales, historiador y político español.
Cristina Perales, actriz y cantante española.
Eva Perales, mánager musical española.
José Luis Perales, compositor y cantante español.
Narciso Perales, médico español.
Priscila Perales, modelo mexicana, ganadora de distintos certámenes de belleza.